Kalabari bezeichnet:

 eine der Ijo-Sprachen, siehe Kalabari (Sprache)
 ein Volk in Nigeria, siehe Kalabari (Volk)